Angelo Carlos Pretti (1965) – ex calciatore brasiliano
 Francesco Pretti (1903-1988) – marciatore e dirigente sportivo italiano
 Rinaldo Pretti (1907-1989) – calciatore italiano